Rudolf II. je ime več vladarjev:

Rudolf II., burgundski kralj (911-937)
Rudolf II., habsburški grof (1199-1232)
Rudolf II., vojvoda Avstrije in Štajerske (1282-1290)
Rudolf II., palatinski grof in volivni knez (1329-1353)
Rudolf II., koroški vojvoda (1358-1365)
Rudolf II., cesar Svetega rimskega cesarstva (1576-1612)